Jméno a příjmení Ondřej Novotný má více nositelů:
 Ondřej Novotný (fotbalista) (* 1998) – fotbalista 
 Ondřej Novotný (thaiboxer) (* 1977) – promotér MMA, znalec bojových sportů, mistr thaiboxu, moderátor soutěže Robinsonův ostrov a Survivor Česko & Slovensko.